Стоик:
 Стоик — представитель учения стоицизма.
 «Стоик» — роман Теодора Драйзера.
 «Стоик» — американский кинофильм 2009 года режиссёра Уве Болла.